Michael McGovern (1848–1933) – amerykański poeta
 Michael McGovern (ur. 1964) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Michael McGovern (ur. 1984) – północnoirlandzki piłkarz